G 4.2 steht für folgende Lokomotiv-Baureihen:
 Oldenburgische G 4.2
 Preußische G 4.2